Натан бен Моисей Ганновер (1610—1683) — еврейский религиозный деятель, хахам, историк, писатель; раввин в Яссах.

Биография 
Сын Моисея (бен Моисей). Ганновер получил талмудическое образование, занимался лурианской каббалой под руководством рабби Шимшона бен Песаха.

Его отец, раввин Моисей (Моше) Ганновер, был убит в городе Остроге в 1648 году во время восстания Хмельницкого. В это время Ганновер жил в доме торговца по имени Аврахам в качестве «ученого зятя» в Изяславе. При приближении войск повстанцев семья его бежала из местечка. После скитаний по общинам Европы Ганновер поселился в Венеции, где продолжил обучение в школе рабби Давида Валенсина. В 1653 году жил в Ливорно, откуда снова вернулся с каббалистом Натаном Спирою в Венецию и занимался в школе братьев Мониан.

Позже Ганновер переехал в Молдавское княжество, был раввином в Яссах, потом в Фокшанах, вновь вернулся в Италию, а затем принял приглашение на службу в местечке Венгерский Брод в Моравии, где состоял помощником раввина и занимался каббалой.

Относительно смерти Ганновера существуют две версии. Согласно одним данным, погиб в 1683 году в Венгерском Броде от рук восставших куруцев. Согласно другим, в начале 1670-х он возвратился в Италию, где и умер в городе Пьеве ди Сакко.

Сочинения

«Пучина бездонная» 
Из литературного наследия Ганновера наиболее известно небольшое по объёму сочинение «Пучина бездонная» — хроника исторических событий 1648 году. В названии используется игра слов: первое слово на иврите может также означать Грецию, символизирующую православие.

Автор начинает свой рассказ описанием бунтов казацких гетманов Наливайки и Павлюка. Остановившись подробно на личности Хмельницкого и на его первых действиях, описывает кровавые погромы в Немирове, Тульчине, Баре, Остроге и других городах. В повествовании о разгроме еврейских общин повстанцами звучат личные воспоминания автора и свидетельства очевидцев, цитируются письменные источники. Ганновер не сразу приступает к изложению событий крестьянской войны, а задерживается, на тех явлениях, которые, по его мнению, обусловили «бедствия»:
Вышеупомянутый король [Сигизмунд] стал возвышать магнатов и панов польской веры и унижать магнатов и панов греческой веры, так что почти все православные магнаты и паны изменили своей вере и перешли в панскую, а православный народ стал все больше нищать, сделался презираемым и низким и обратился в крепостных и слуг поляков и даже — особо скажем — у евреев.

Воздавая должное заступничеству полководца Иеремии Вишневецкого за евреев, Ганновер указывает на роковой выбор в качестве главнокомандующего польскими войсками князя Владислава Доминика, слабодушного и трусливого магната: «этот князь принес еще больше несчастий еврейству и всем польским областям».

Последние страницы летописи посвящены описанию культурной жизни польского еврейства накануне катастрофы; яркая картина умственной работы в иешивах принадлежит к лучшим страницам сочинения. Автор восхваляет также благотворительность польских евреев и в нескольких сжатых фразах вполне характеризует деятельность Ваада четырех стран.

В своем сочинении Ганновер писал:
Таковы слова сочинителя Натана Ноты, сына мученика р. Мойсея Ганновера (да благословенна будет память праведника) Ашкенази, который жительствовал в св. общине Заслав, вблизи св. общины столичного града Острог, что в округе Волынь, в славной стране Русь.

Летопись была издана впервые в Венеции в 1653 году; позже она вышла в Дигернфурте (1727, вместе с селихот Иом-Тоб Липмана Геллера). После этого она была издаваема многократно. Переводы её на идиш впервые появились в Амстердаме (в 1686 и 1725 гг.) и в Вандсбеке (1738). На французский язык «Jewen Mezulah» была переведена с еврейск. издания D. Lévy под заглавием «Quatre années de guerre des polonais» (Tlemcen, 1855). С этого издания Кайзерлинг сделал немецкий перевод, который был просмотрен и снабжен дополнениями польским историком Лелевелем, под заглавием: «Jewen Mezulah, Schilderung d. poln.-kosakischen Krieges u. d. Leiden d. Juden in Poland während d. Jahre 1648—53» (1863). С немецкого перевода летопись была переведена обратно на евр. язык Хаимом Поллаком в יחצנה ידוהיה, III, 1866.

Русский перевод был сделан и издан С. Манделькерном под названием «Богдан Хмельницкий; рассказ еврея современника-очевидца (Натана Ганновера) ο событиях в Малороссии за 1640—1652 гг.» (1878). Историк Костомаров привел ряд отрывков из этого перевода в своем «Богдане Хмельницком» (III, 283—306).

Летопись послужила материалом для драмы в стихах Н. Минского «Осада Тульчина» (1888) и романа Ш. Аша «Киддуш ха-Шем» («Во славу Божию», 1919).

Другие 
 «Та‘амей сукка» («Смысл праздничного шатра»), Амстердам, 1652
 «Иевен мецула» («Пучина бездонная»), Венеция, 1653
 «Сафа брура» («Понятный язык»), Прага, 1660
 «Ша‘арей Цион» («Врата Сиона»), Прага, 1662

Примечания

Литература 
 .
 Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materjały do dziejów kozaczyzny i hajdamaczyzny / Wyd. Fr. Rawita-Gawroński. Lwów, 1914
 Israelson I. N. Hannover // Historische Schriften. T. 1. Warszawa, 1929. S. 1-26
 Weinryb B.D. The Hebrew Chronicles on Bohdan Khmel’nyts’kyj and the Cossack-Polish War // Harvard Ukrainian Studies. 1977, vol. l, nr 2. P. 153—177
 HANNOVER, NATHAN (NATA) BEN MOSES
 
 Еврейские хроники XVII столетия (Памятники еврейской исторической мысли), 1997.
 Натан Ганновер. Пучина бездонная: Еврейские хроники XVII столетия / Пер. и комм. С. Я. Борового. — Москва-Иерусалим, 1997. — ч. 1—2.

Ссылки 

Раввины Румынии
Раввины Чехии
Исследователи еврейской истории
Еврейские беженцы
Еврейские писатели
Каббалисты
Раввины Украины
Антисемитизм в Новое время